Constitución eller Constitucion kan syfta på:

Geografi

Antarktis 

 Constitución (udde),

Argentina 

 Departamento de Constitución, kommun, Santa Fe, 
 Constitución, Buenos Aires – stadsdel i Buenos Aires

Chile 

 Constitucion (kommun i Chile), Región del Maule, Provincia de Talca, 
 Constitución (ort i Chile), Región del Maule, Provincia de Talca,

Mexiko 

 Ciudad Constitución, kommunhuvudort, Baja California Sur, Comondú, 
 Constitución, Tabasco, Centro, 
 Constitución, Simojovel, 
 Constitución, Cintalapa, 
 Constitución, Nuevo León, Sabinas Hidalgo, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Chileförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar